Миа́сс — город в Челябинской области России. Административный центр Миасского городского округа. Население города составляет  человека ().

Расположен на реке Миасс, у подножия Ильменских гор, в 96 км к западу от областного центра Челябинска. В окрестностях города расположена главная усадьба и большая часть Ильменского государственного минералогического заповедника имени В. И. Ленина.

Значение топонима 
Ойконим Миасс () происходит от названия реки Миасс (), которое, в свою очередь, попало в русский язык из древнеугорского или имеет иранское происхождение, как и некоторые другие топонимы Южного Урала: Аргаяш, Мисяш другие с общим формантом «-аш»/«-ас», предположительно со значением «вода», «друг».

История 

Первое поселение возникло в 1773 году, когда купец Ларион Лугинин начал строительство медеплавильного завода. Из-за Пугачёвского восстания строительство завода приостанавливалось. Указ Берг-коллегии о разрешении строительства издан 18 ноября 1773 года, завод был пущен 12 августа 1777 года. В первое десятилетие своего существования завод постепенно наращивал объёмы производства: за 1777—1780 выпущено 12,9 тысяч пудов меди, 1781—1790 — 40,2 тысячи пудов. В 1787 году завод перешёл к племянникам основателя Ивану и Николаю Максимовичам Лугининым. В 1798 году И. М. Лугинин продал предприятие казне, в 1799—1800 годах выплавка меди не производилась. К середине XIX века производство меди сократилось, содержание завода стало убыточным, вследствие чего он был закрыт.

По принятым в те времена обычаям, первоначально селение вокруг завода называлось Миасским заводом (Миясский завод), административно входило в состав Троицкого уезда Оренбургской губернии.

Экономическому развитию способствовала разработка месторождений золота. В первой половине XIX века вся долина реки Миасс превратилась в огромный золотой промысел. В 1836 году разрабатывались 54 рудника и 23 золотые россыпи.

Самым известным является Царёво-Александровский (Ленинский) прииск. В 1824 году шихтмейстер Меджер открыл россыпь, которая оказалась богатейшей: промывка песка показала содержание «более фунта золота во ста пудах». Летом 1824 года здесь заложили прииск. Во время одного из своих путешествий сюда, на золотые прииски, приезжал император Александр I. В честь этого визита прииск получил своё название.

Он занимал первое место среди приисков Миасского района по богатству и количеству найденных крупных самородков. Только за один год здесь было найдено 52 самородка, в 1842 году мастеровым Никифором Сюткиным был найден один из крупнейших в мире самородков «Большой треугольник» весом 36,21 килограмма.

В середине XIX века появилось Миасское золотопромышленное товарищество графа Левашова, Дарагана и К°. Пайщиками были представители петербургской аристократии. В границы отводов товарищества вошли все группы казённых приисков общей площадью 23394 га. Товарищество допустило к разработке россыпей старателей, которые давали более половины всей продукции.

С началом деятельности товарищества связано внедрение в золотодобычу новых технических достижений, что, наряду с продолжающейся разработкой богатых россыпей, позволило достичь расцвета золотого промысла вблизи Миасса.

История города тесно связана с именем Егора Митрофановича Симонова, который, пройдя путь от простого старателя до хозяина приисков, стал самым богатым человеком в городе.

Золотодобыча оставалась градообразующим производством вплоть до начала XX века. После национализации крупные объединения развалились и стали вести незначительные старательские промыслы.

 В 1891 году одновременно из Миасса и Владивостока началось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Исторически всемирно известным Транссибом является именно этот участок отсюда до Владивостока, построенный с 1891 по 1916 годы. Длина участка около 7 тысяч километров. Первый поезд (это был рабочий поезд с материалами для прокладки рельсов) прошёл участок магистрали от Миасса до Челябинска 5 июля 1892 года. В 1903 году прошёл первый поезд Санкт-Петербург — Москва — Владивосток. В 1992 году на станции Миасс I установлен памятный знак в честь 100-летия со дня начала строительства Великого Сибирского пути. От Москвы до Миасса по железной дороге ровно 2000 километров (до станции Миасс I 2004 км.).

В годы первой мировой войны, в 1915 году царское правительство эвакуировало из Риги в Миасс пилозубный завод английской фирмы «Томас Фирт и сыновья». Через год состоялся пуск Миасского напилочного завода, который долгое время был ведущим предприятием отрасли в стране и мире. В настоящее время — Миасский инструментальный завод.

Вопрос о присвоении Миасскому заводу статуса города решился в декабре 1919 года на съезде тринадцати волостных ревкомов Троицкого уезда , состоявшемся в Миассе.

14 декабря 1919 года был образован Миасский уезд, и с этого времени Миасс получил статус города.

В 1923 году Миасский горсовет предлагал переименовать город в Тухачевск в честь М. Н. Тухачевского, бравшего город в годы Гражданской войны, однако заседание президиума Челябинского губисполкома, состоявшееся 30 октября 1923 года, постановило, что это экономически нецелесообразно, ходатайство было отклонено.

Индустриализация страны позволила технически перевооружить золотой промысел. Построенная в 1932 году, на окраине Миасса электроподстанция повысила энерговооружённость золотопромышленных предприятий. В том же году на Ленинском прииске спустили на воду плавучую фабрику золота — первую электрическую драгу. В 1933 году вступили в строй шахты ряда рудников. В первой половине XX века получила развитие лесная промышленность. Миасс и ранее был крупным поставщиком лесоматериалов, в окрестностях озера Тургояк для Златоустовского и Миасского заводов заготовлялись брёвна, дрова, выжигался уголь. С созданием Миасского леспромхоза деловая древесина, древесный уголь, крепёжный материал, шпалы направляются предприятиям Южного Урала. Часть леса сплавлялась по горным рекам Куштумге и Сухокаменке.

Весной 1939 года началось строительство центральной части города. 3 ноября 1941 года Госкомитетом обороны было принято решение об организации в Миассе автомоторного производства на базе эвакуированных цехов автомобильного завода имени Сталина (ЗИС). Сначала выпускались двигатели и коробки передач, а 8 июля 1944 года с конвейера сошёл первый уральский автомобиль ЗИС-5. Первая партия автомобилей была отправлена на фронт, на них были смонтированы знаменитые «Катюши». В послевоенные годы Уральский автозавод продолжал успешно развивать производство и выпуск новых моделей «Уралов». Всего с конвейера УралАЗа с момента пуска до конца XX века сошло 1 миллион 270 тысяч автомобилей.

 Почти одновременно с автозаводом из столицы в Миасс эвакуировали цеха Московского завода «Динамо». 15 января 1942 года динамовцы выпустили первую продукцию для фронта, положив начало новому предприятию — заводу «Миассэлектроаппарат».

Центральная улица города — проспект Автозаводцев (первоначально носил имя И. В. Сталина). С проспекта начинался современный Миасс. В 1940-е годы от проходной завода была проложена узкоколейка до станции Миасс, по которой возили стройматериалы для домов и одновременно укладывали булыжную мостовую. На строительстве работали пленные немцы. Проспект построен в послевоенные годы и имеет выразительную архитектуру сталинского ампира: дома небольшой этажности с лепными украшениями. Проспект активно застраивался в 1960-е годы.

В 1961 году, после XXI съезда КПСС парткомитет автозавода созывал партийно-профсоюзный актив, на котором было принято решение переименовать Миасский завод имени Сталина в Уральский автомобильный завод (УралАЗ), а проспект имени Сталина — в проспект Автозаводцев.

Выше дороги у подножия Ильменского хребта постепенно сформировался посёлок Строителей. Добровольцы с юга России, названия улиц: Керченская, Донская, Азовская, Севастопольская, приехали строить новые районы города, в том числе Машгородок, самый молодой район Миасса.

История Машгородка началась в 1955 году, когда правительством было принято решение о переводе конструкторского бюро в Миасс из Златоуста и создании мощной экспериментальной базы ракетостроения. С перебазированием на новую площадку КБ стало по месту расположения называться Миасским. Строжайший режим секретности не допускал ссылок на название города, Машгородок, именно так называли место базирования предприятия.

Для благоустройства и совершенствования быта приглашённых высококвалифицированных специалистов строились жилые здания, магазины, школы, детские сады. Каждый раз со сдачей ракет на вооружение Виктор Петрович Макеев, генеральный конструктор КБ машиностроения (ныне ГРЦ им. В. П. Макеева) добивался финансирования создания крупных объектов социального назначения. Так, постепенно, в Машгородке были построены поликлиника с больницей, кинотеатр «Восток», гостиница «Нептун» с рестораном, дворец культуры «Прометей», дворец спорта «Заря» с плавательным бассейном, детский дворец культуры «Юность», стадион и другие объекты соцкультбыта.

С конца 1950-х годов в Машгородке были ухоженные дороги и тротуары, аллеи и скверы, клумбы с цветами, оригинальные и выполненные на высоком эстетическом уровне элементы отделки гостиницы, плавательного бассейна, оформление кафе и магазинов, особый облик придают серебристые ели и липовые аллеи. Машгородок рос как новый район Миасса, существенно расширил границы города и обновил облик. За строительство жилого массива с сохранением природного ландшафта группа архитекторов получила Государственную премию.

В 1959 году была принята в эксплуатацию железнодорожная линия от станции Миасс до города Учалы.

В 1970—1980 годах был сооружён завод крупнопанельного домостроения. У подножья Ильменского хребта появился белокаменный корпус новой городской больницы, поликлиника и акушерско-гинекологический корпус. В 1973 году приняла первых гостей города гостиница «Нептун». В Ильменском государственном заповеднике имени В. И. Ленина построен комплекс просторных, светлых зданий, где разместились знаменитый минералогический музей, научные лаборатории. В 1976 году вошли в строй поликлиника в посёлке Динамо, торговый центр в северной части города и многие другие объекты. 6 ноября 1981 года был открыт новый железнодорожный вокзал, рассчитанный на одновременное пребывание до 800 пассажиров. В этом же здании разместился новый автовокзал. Одновременно была изменена маршрутная сеть городских автобусов, которые вместо старой станции пошли к новому вокзалу. Двумя годами позже началась прокладка троллейбусной линии, связавшей северную и центральную части города.

В 1980-е годы увеличился поток транспорта, были пущены троллейбусы, на проспекте Автозаводцев было вырублено много деревьев.

С 1994 года успешно функционирует совместное российско-итальянское предприятие «Ивеко-АМТ», на котором налажено производство большегрузных автомобилей по итальянским чертежам.

Современность 

По состоянию на 2010-е годы город занимает территорию в 111,9 км², общая протяжённость дорог 454 км. Площадь жилого фонда 3488 тыс. м². В городе работают 34 школы, 68 детских дошкольных учреждений, действуют 6 профессиональных училищ, 6 техникумов, открыто 3 филиала вузов, 2 музея, 3 дворца культуры, 11 домов культуры и клубов, 38 библиотек.

По причине преобладания производств машиностроительного комплекса город относится к категории моногородов.
Развивается курортно-санаторная и туристическая зона (курорты на озере Тургояк, горнолыжные трассы, туры по вершинам Южного Урала на снегоходах), самостоятельный туризм.

Ежегодно, в середине июня проводится Ильменский фестиваль авторской песни.

В радиусе 30 км находятся города Чебаркуль, Златоуст, Карабаш, а также множество посёлков и деревень.

Население 

Этнический состав (2010):
 русские — 89,4 %
 башкиры — 3,6 %
 татары — 3,4 %
 украинцы 1,1 %
 остальные — 2,5 %

Климат 
 Среднегодовая температура воздуха: +2,5 °C;
 Относительная влажность воздуха: 68,0 %;
 Средняя скорость ветра: 3,5 м/с;

Часовой пояс

Экология 

Окрестности Миасса, с малой долей воздействия промышленности и сохранившие чистоту, привлекают людей в качестве мест отдыха и для природного туризма, туристы интересуются Тургояком и другими озёрами, посещают горнолыжные центры, горы. При этом большой поток отдыхающих плохо сказывается на состоянии природы как в местах дикого отдыха, так и из-за строительства туристических центров.

В последние годы возросла природоохранная активность жителей города. Так в период с 2010 по 2014 годы были проведены десятки мероприятий, направленных на защиту природы в Миасском городском округе, от экологических рейдов по уборке бытового мусора, организованных жителями и общественными организациями, до официальных мероприятий по конкретным проблемам.

Одной из важных экологических задач, в решении которых участвует общественность, является защита озера Тургояк, являющегося особо охраняемой природной территорией, как от мусора отдыхающих, так и от уничтожения экосистемы строительством туристических центров. В частности, в 2011 году прошла совмещённая акция как по уборке бытового мусора, так и по проверке соблюдения режима памятника природы озера Тургояк, имевшая продолжение как в 2012 году, так и в последующие годы. Проводятся и многочисленные другие мероприятия природоохранной тематики.

Другие проблемы, к которым привлечено общественное внимание: проблемы загрязнения реки Миасс, проблема Васильевской мусорной свалки и необходимости строительства современного полигона хранения бытовых отходов, проблемы сохранения лесов.

Административное устройство 

В рамках административно-территориального устройства области Миасс является городом областного значения, которому подчинены 28 сельских населённых пунктов. В рамках муниципального устройства он составляет муниципальное образование Миасский городской округ, в который помимо города входят 28 сельских населённых пунктов.

Пять территориальных округов (Восточный, Западный, Северный, Центральный и Южный) созданы в пределах черты Миасского городского округа, включают ряд городских посёлков и микрорайонов Миасса. Пять других территориальных округов включают 28 сельских населённых пунктов. Всего Миасский городской округ разделён на 10 территориальных округов, не являющихся муниципальными образованиями. Управление округами осуществляется подразделениями администрации Миасского городского округа отделами по управлению территориальными округами.

Микрорайоны города, распределённые по территориальным округам.

 Северный
 Машгородок
 городской посёлок Лесной
 Центральный
 Автозавод
 городской посёлок Миасс-1
 городской посёлок Центральный
 городской посёлок Южный
 городской посёлок Мотовозный
 Восточный
 городской посёлок Строителей
 городской посёлок Восточный
 Западный
 городской посёлок Динамо
 городской посёлок Дачный
 городской посёлок Заречье
 городской посёлок Известковый
 городской посёлок Мелентьевка
 городской посёлок Первомайский
 Южный
 Старый город (Старгород)
 городской посёлок Мебельный
 городской посёлок Миасс-2
 городской посёлок Ильменский
 городской посёлок Трактовой
 городской посёлок Геологов

Сельские населённые пункты, распределённые по территориальным округам

 Ленинский территориальный округ:
 посёлок Ленинск;
 посёлок Архангельское;
 посёлок Верхний Иремель;
 посёлок Красный;
 посёлок Октябрьский;
 посёлок Осьмушка;
 Новоадреевский территориальный округ:
 село Новоандреевка;
 посёлок Наилы;
 посёлок Новотагилка;
 посёлок Селянкино;
 посёлок Тыелга;
 Сыростанский территориальный округ:
 село Сыростан;
 посёлок Верхний Атлян;
 посёлок Зелёная Роща;
 посёлок Нижний Атлян;
 посёлок Новый Хребет;
 посёлок станции Сыростан;
 посёлок станции Тургояк;
 посёлок Урал-Дача;
 посёлок станции Хребет;
 Тургоякский территориальный округ:
 посёлок Тургояк;
 посёлок Золотой Пляж;
 посёлок Михеевка;
 посёлок Северные Печи;
 Черновской территориальный округ:
 село Черновское;
 посёлок Горный;
 село Смородинка;
 село Устиново.

Руководители города 
 1966—1970 — Богачёв Николай Васильевич, председатель горисполкома.
 1970—1980 — Ефимов Анатолий Петрович, председатель горисполкома.
 1980—1990 — Кадочников Пётр Иванович, председатель горисполкома.
 1990—1993 — Григориади, Владимир Стиллианович, глава администрации города.
 1993—1995 — Вертипрахов, Валентин Михайлович, глава администрации города.
 1995—1996 — Войнов, Игорь Вячеславович, глава администрации города.
 1996—2000 — Жмаев, Михаил Юрьевич, глава города Миасса.
 2000—2004 — Григориади, Владимир Стиллианович, глава города Миасса.
 2004—2005 — Серко, Ирина Аркадьевна, и. о. главы города Миасса.
 2005—2010 — Бирюков, Иван Александрович, глава Миасского городского округа.
 2010—2015 — Войнов, Игорь Вячеславович, глава Миасского городского округа.
 2015—2018 — Васьков, Геннадий Анатольевич, глава Миасского городского округа.
 2018 — н.в. — Тонких Григорий Михайлович, глава Миасского городского округа.

Политическая жизнь 
В период 1980—1990 годов председателем горисполкома был Пётр Иванович Кадочников. Указание руководителем города в период с марта 1990 года по ноябрь 1993 года главы администрации В. С. Григориади является неточным. Существовало конституционное разделение властей, которое выражалось в том, что представительным органом местного самоуправление был Миасский городской совет народных депутатов, который возглавляли в период с марта 1990 года по июнь 1991 года Юрий Васильевич Ярошенко, а с июня 1991 года по ноябрь 1993 года Михаил Юрьевич Жмаев. М. Ю. Жмаев никогда не был главой администрации города Миасса. Он был первым избранным главой города Миасса, который председательствовал в городском совете депутатов и возглавлял систему органов местного самоуправления. В таком статусе, кроме него, никто не был.

Экономика 
В 2011 году крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 37,6 млрд рублей

Крупнейшие предприятия:

 АО "Автомобильный завод «Урал» (УралАЗ) (с 1941 года) — производство грузовых автомобилей и вахтовых автобусов марки «Урал».
 ФГУП «Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева» (с 1947 года) — разработка ракетно-космической техники.
 ФГУП «НПО электромеханики» (с 1958 года) — производство датчиков, систем контроля, инерциальных навигационных систем.
 АО «Миасский машиностроительный завод» (с 1959 года) — производство компонентов ракетных систем, кондитерского оборудования, нефтехимического и светодиодного оборудования.
 ООО «Миасский завод медицинского оборудования» (с 1990 года) — производство стерильной продукции.
 ООО «Егоза», крупнейший в России производитель современных средств физической защиты периметра.
 ООО «Черновский хлеб».
 ООО «Миасский керамический завод» (с 1993 года).
 ООО «Миасская швейная фабрика» (с 1993 года).
 ООО «СХП „Вдохновение“».
 ООО «Миассмебель».

Образование и наука 
 Институт минералогии УрО РАН.
 Миасский филиал Южно-Уральского государственного университета.
 Миасский филиал Челябинского государственного университета.
 Миасский филиал Челябинского государственного педагогического университета.
 Миасский медицинский колледж.
 Миасский машиностроительный колледж.
 Миасский геологоразведочный колледж.
 Миасский педагогический колледж..
 Миасский строительный техникум
 Миасский колледж культуры и искусств.

Спорт 
 Дворец спорта «Заря».
 Дворец спорта АЗ «Урал».
 4 стадиона: «Северный» в Машгородке, «Строитель» в пос. Строителей, «Труд» у автозавода и МНЗ в старой части города.
 Горнолыжный центр «Райдер».
 Горнолыжный центр «Солнечная долина».
 Миасская секция мотокросса.
 ФК «Торпедо» (Миасс).
 Федерация Велоспорта Миасса.
 Хоккейный клуб «Заря», воспитанник Николай Лемтюгов

Культура и развлечения

Музеи 

 Миасский краеведческий музей.
 Музей Ильменского государственного минералогического заповедника.
 Музей истории народного образования г. Миасса.
 Музей В. Высоцкого, открыт в 2014 году в одном из помещений бывшего здания Миасского машиностроительного колледжа.
 Музей пельменя.
 Музей УралАЗа.
 Музей ГРЦ имени В. П. Макеева.

Дома культуры и организации досуга 
 Дворец культуры «Прометей».
 Дом детского творчества «Юность» (ранее «Остров»).
 Дворец культуры автомобилестроителей
 Дворец культуры «Динамо».
 Центр досуга «Строитель».
 Городской дом культуры.
 Дом культуры «Бригантина».
 Дом культуры «Горняк».
 Выставочный комплекс «Михайловский».
 Городской парк.

Клубы 
 Клуб авторской песни «Семь вечеров».
 Клуб «Викинг».
 Клуб «Контакт».
 Кафе «Гранат».
 Клуб «VBar?»
 Клуб ГЗК-315 (red room promo).

Развлекательные комплексы 
 Торгово-развлекательный комплекс «Слон».
 Культурно-развлекательный комплекс «Дворец Михайловский».
 Торговый центр «7Я парк».

Кинотеатры 
 Кинотеатр «Гавайи».
 Кинотеатр «Старгород».

Библиотеки 
В городе действует 26 библиотек, включая 7 детских.

Достопримечательности 
Естественно-научный музей Ильменского государственного заповедника Уральского отделения РАН относится к пяти самым крупным геолого-минералогическим музеям страны. В музее шесть залов общей площадью 2050 метров. В них представлено около 9 тыс. экспонатов.

Миасский краеведческий музей и особняк золотопромышленника Е. М. Симонова.

Памятный знак на станции Миасс-1 в честь 100-летия со дня начала строительства Транссибирской магистрали.

Миасская телевизионная вышка на вершине Ильменского хребта.

Парк гигантских канцелярских предметов в Машгородке, внесённый в книгу рекордов Гиннесса и книгу рекордов России. Для парка изготовлено 5 фигур канцелярских товаров, которые заявлены как самые большие в мире.

Средства массовой информации

Пресса 
В городе выходят газеты «Глагол», «Миасский рабочий», «Метро 74», «Уральский автомобиль» (первый номер газеты под названием «Мотор» вышел 15 октября 1942 года). Функционируют местные новостные сайты newsmiass.ru, miass.ru, u24.ru, u74.ru.

Местное телевидение 
Действует филиал челябинского областного медиахолдинга телеканала ОТВ.

Цифровое эфирное телевидение 
Все 20 каналов для мультиплекса РТРС-1 и РТРС-2; Пакет радиоканал, включает: «Вести FМ», «Радио Маяк», «Радио России / Радио Южный Урал».

 Пакет телеканалов РТРС-1 (телевизионный канал 33, частота 570 МГц), включает: «Первый Канал», «Россия 1 / ГТРК Южный Урал», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый Канал», «Россия К», «Россия 24 / ГТРК Южный Урал», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ».
 Пакет телеканалов РТРС-2 (телевизионный канал 60, частота 786 МГц), включает: «РЕН ТВ», «СПАС», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МУЗ-ТВ».

Местные кабельные телеканалы 
 Обязательный общедоступный региональный телеканал («21-я кнопка»): «ОТВ (Челябинск)».
 Обязательный общедоступный муниципальный телеканал («22-я кнопка»): «Восточный Экспресс».

Связь

Сотовая связь 
В городе функционируют семь операторов сотовой связи:

 «Tele2»
 «МТС»
 «Билайн»
 «Мегафон»
 «Yota»
 «Ростелеком»
 «Сбермобайл»
 Операторы «Большой четвёрки» используют GSM, 3G и 4G связь.

Памятники 
 В. И. Ленин — почётный насекальщик
 Памятник пельменю
 Памятник скрепке

Транспорт 

 Миасский троллейбус
 Миасский автобус
 Миасское маршрутное такси
 На территории города действуют железнодорожные станции Миасс I, Миасс II и один остановочный пункт

Религия 
 Храм православный Святой Троицы.
 Покровский храм Русской Православной Старообрядческой церкви (ул. Малышева, 38).
 Храм Богоявления Господня.
 Храм православный в честь великомученика. Пантелеимона в центральной городской библиотеке.
 Храм православный Святого Архангела Михаила.
 Храм православный в честь образа Божией Матери «Достойно есть» (Машгородок).
 Церковь Святой Троицы христиан Веры Евангельской.
 Мечеть «Гаиля» в посёлке Селянкино
 В 2020 году началось возведение Соборной мечети в центральной части города по улице Набережная

Города-побратимы 
  Учалы, Россия (с 2015 года).
 / Балаклава, Россия/Украина (с 2016 года)
 / Севастополь, Россия/Украина (с 2016 года)

См. также 

 
 :Категория:Персоналии:Миасс
 :Категория:География Миасса
 Озеро Тургояк
 Крутики (скалы)
 Заозёрный хребет
 Всесоюзный туристский маршрут № 55

Примечания

Ссылки 
 Собрание депутатов Миасского городского округа
 История герба Миасса
 Миасс в энциклопедии «Мой город»

 
Города, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
Населённые пункты Миасского городского округа
Города, основанные в XVIII веке
Наукограды